Limont, en Belgique, est le nom de deux villages de la province de Liège :

 Limont, section de la commune de Donceel.
 Limont, village de la commune d'Anthisnes.

Homonymie